Le château de Saint-Germain peut être :

le château de Saint-Germain (Gaugeac) ;
 le château de Saint-Germain (Ain) ;
 le château de Saint-Germain-Beaupré ;
 le château de Saint-Germain-de-Confolens ;
 le château de Saint-Germain-en-Laye ;
 le château de Villeneuve-Saint-Germain ;
 le château de Saint-Germain-de-Livet ;
 le château de Saint-Germain-du-Salembre ;
 le Château de Saint-Germain-sur-Sèves.

le château de Saint-Germain (Montjovet).

Saint-Germain